Ру́дня — нині вже застаріла назва для металообробного закладу; металоплавильні; поселення, де видобували болотну руду та виплавляли чавун. Див. також Гамарня.
 Рудня — рідковживана назва рудника.

Топонім

Села:
 Рудня — Берестейська область, Берестейський район
 Рудня — Берестейська область, Івацевицький район, Битенська сільська рада
 Рудня — Берестейська область, Івацевицький район, Речковська сільська рада
 Рудня — Вітебська область, Верхньодвінський район
 Рудня — Вітебська область, Городоцький район
 Рудня — Вітебська область, Лепельський район
 Рудня — Вітебська область, Міорський район
 Рудня — Вітебська область, Полоцький район, Фаринівська сільська рада
 Рудня — Вітебська область, Полоцький район, Азінська сільська рада
 Рудня — Вітебська область, Россонський район, Альбрехтовська сільська рада
 Рудня — Вітебська область, Россонський район, Дворищенська сільська рада
 Рудня — Вітебська область, Россонський район, Краснопольська сільська рада
 Рудня — Вітебська область, Россонський район, Янковицька сільська рада
 Рудня — Вітебська область, Толочицький район
 Рудня — Гродненська область, Островецький район
 Рудня — Гродненська область, Свіслоцький район, Добровольська сільська рада
 Рудня — Гродненська область, Свіслоцький район, Хоневицька сільська рада
 Рудня — Гродненська область, Сморгонський район
 Рудня — Мінська область, Березинський район
 Рудня — Мінська область, Логойський район, Логойська селищна рада
 Рудня — Мінська область, Логойський район, Плещеницька селищна рада
 Рудня — Мінська область, Логойський район, Швабська сільська рада
 Рудня — Мінська область, Червенський район

Рудня — місто, адміністративний центр Руднянського району Смоленської області
 Рудня — станція Московської залізниці в однойменному місті
 Рудня — село, Смоленська область, Велізький район
 Рудня — селище міського типу (робітниче селище) на північному заході Волгоградської області Росії, адміністративний центр Руднянського району Волгоградської області

Села:
 Рудня — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Рудня — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Рудня — Житомирська область, Баранівський район
 Рудня — Житомирська область, Коростенський район, Ушомирська сільська громада, колишня Новинська сільська рада.
 Рудня — Житомирська область, Коростенський район, Ушомирська сільська громада, колишня Поліська сільська рада.
 Рудня — Житомирська область, Харитонівська сільська громада
 Рудня — Житомирська область, Овруцький район, Ігнатпільська сільська рада
 Рудня — Житомирська область, Овруцький район, Руднянська сільська рада
 Рудня — Житомирська область, Олевська міська громада
 Рудня — Житомирська область, Черняхівська селищна громада
 Рудня — Київська область, Броварський район
 Рудня — Львівська область, Самбірський район
 Рудня — Рівненська область, Дубенський район
 Рудня — Рівненська область, Рівненський район
 Рудня — Рівненська область, Сарненський район
 Рудня — Сумська область, Середино-Будський район
 Рудня — Хмельницька область, Летичівський район
 Рудня — Чернігівська область, Корюківський район
 Рудня — Чернігівська область, Ріпкинський район
 Рудня — Чернігівська область, Сосницький район
 Рудня — Чернігівська область, Чернігівський район
 Рудня — Чернігівська область, Чернігівський район, Деснянська селищна громада

 Рудня — колишня назва села Підлісне (Рівненська область, Дубровицький район)
 Рудня — історична місцевість Житомира

Див. також